Kurier Warszawski – gazeta codzienna wydawana w Warszawie od 1821 do 1939
 Kurier Warszawski – ilustrowany miesięcznik o tematyce warszawskiej
 Telewizyjny Kurier Warszawski – najstarszy program informacyjny Telewizji Polskiej